Suttrup ist der Name folgender Ortsteile in Niedersachsen:
Suttrup (Freren), Ortsteil von Freren im Landkreis Emsland
Suttrup (Nortrup), Ortsteil von Nortrup im Landkreis Osnabrück